Història
 Petrus Gonsalvus, més conegut pel sobrenom de "Salvatge Gentilhome de Tenerife" o l'"Home Llop Canari".

 Futbol
 Pedro González Zavala, futbolista peruà.